Chapman Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Chapman Township (Kansas)
 Chapman Township (Merrick County, Nebraska)
 Chapman Township (Saunders County, Nebraska)
 Chapman Township (Clinton County, Pennsylvania)
 Chapman Township (Snyder County, Pennsylvania)